Сент-Езуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 36 км на південь від Ам'єна, 20 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 314,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Езуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Езуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Езуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Езуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Езуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза